Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1996 года прошёл с 13 по 16 июня на стадионе Stade Ahmadou Ahidjo в Яунде, Камерун.

Результаты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки в 1996 году
Чемпионаты Африки в Камеруне
Международные спортивные соревнования в Яунде
Июнь 1996 года
1990-е годы в Камеруне
1996 год в лёгкой атлетике